dotyczy powieści Michaiła Lermontowa i jej ekranizacji:
 Bohater naszych czasów – powieść Michaiła Lermontowa z 1840
 Bohater naszych czasów – ekranizacja powieści w reżyserii Stanisława Rostockiego z 1966
 Bohater naszych czasów albo Pieczorin. Bohater naszych czasów – ekranizacja powieści w reżyserii Aleksandra Kotta z 2006